Alessandro Stagnoli (Bologna, 1965. február 2. –) olasz nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása élelmiszer értékesítési igazgató.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás  
A játékvezetésből 1981-ben Bolognában vizsgázott. Vizsgáját követően a Veronai Labdarúgó-szövetség (Verona AIA) által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Az Olasz Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 1991–1993 között országos minősítéssel a Lega Pro Prima Divisione, 1993–1999 között a Serie C, majd 1999–2009 között a Serie A  asszisztensi keretében tevékenykedett. A nemzeti játékvezetéstől 2009-ben vonult vissza. Első ligás mérkőzéseinek száma: 161.

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 3.

Olasz labdarúgó-szuperkupa

Olasz labdarúgókupa

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Olasz labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2003-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2009-ben búcsúzott el.

Labdarúgó-világbajnokság
Az U20-as, a 2003-as ifjúsági labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta.

---

A 2006-os labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Roberto Rosetti segítő asszisztenseként vette igénybe szolgálatát. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Selejtező mérkőzéseken az UEFA zónában tevékenykedett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

Sportvezetőként  
Aktív pályafutását befejezve az Olasz Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) helyettes vezetője lett.

Források 

Olasz labdarúgó-játékvezetők
1965-ben született személyek
Bolognaiak
Élő személyek